União Desportiva e Recreativa de Algés — clube português
União Desportiva Rei Amador — clube santomense